Rancourt ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Rancourt (Somme) im Département Somme
Rancourt (Vosges) im Département Vosges

mit Namenszusatz:
Rancourt-sur-Ornain im Département Meuse